Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 2-ї категорії Open Gaz de France 1999, який усьому відбувся в Парижі (Франція). Сабін Аппельманс і Міріам Ореманс були чинними чемпіонками, але програли в першому колі парі Олена Лиховцева і Ай Суґіяма.

Іріна Спирля і Кароліна Віс виграли титул, перемігши у фіналі пару Лиховцева і Суґіяма з рахунком 7–5, 3–6, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Посилання 
 Open Gaz de France 1999 Doubles Draw 

Open GDF Suez
Тур WTA 1999